In 1980 werd het 79ste Campeonato Paulista gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 11 mei tot 19 november. São Paulo FC werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Knock-outfase

Tweede toernooi

Eerste fase

Knock-outfase

Finale

Degradatie play-off
In de algemene stand eindigde XV de Piracicaba op de laatste plaats en degradeerde. Francana werd voorlaatste en moest een play-off spelen tegen de vicekampioen van de tweede klasse.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paulista
Paulista